Saint-Lary est un nom propre, inspiré de saint Lary, qui peut désigner :

Toponyme 

 Saint-Lary (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Saint-Lary (Gers), commune française du département du Gers, en région Occitanie ;
 Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), ancienne commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, intégrée à Saint-Lary-Soulan ;
 Saint-Lary-Boujean, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Saint-Lary-Soulan, commune française  du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
  Saint-Lary-Soulan (station de sports d'hiver)

Patronyme 

Le nom de Saint-Lary a été porté par une famille originaire du Gers.

 Peroton de Saint-Lary (Perroton ou Pierre) ;
 Roger I de Saint-Lary de Bellegarde ;
 César de Saint-Lary ;
 Octave de Saint-Lary de Bellegarde (1588-1646), évêque de Couserans en 1614, puis archevêque de Sens en 1621 ;
 Roger II de Saint-Lary, duc de Bellegarde.